Fernando Arias est un diplomate espagnol,  directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

Contexte 

La nomination de l'Ambassadeur Arias fait suite à une recommandation consensuelle du Conseil exécutif de l'OIAC en .

L'ambassadeur Arias est un diplomate de carrière possédant une vaste expérience de la diplomatie multilatérale. Auparavant, il a été ambassadeur d'Espagne aux Pays-Bas et représentant permanent de l'Espagne auprès de l'OIAC. Il a également été Représentant permanent de l'Espagne auprès des Nations unies à New York et Ambassadeur d'Espagne au Mali, en Mauritanie, dans l'ex-République yougoslave de Macédoine et en Bulgarie.

Références 

Diplomate espagnol